Моно́дия ( — пение или декламирование в одиночку) — музыкальный склад, специфическим фактурным признаком которого является одноголосное пение или исполнение на одноголосном музыкальном инструменте (в многоголосной форме — с дублировками в октаву или унисон).

Характеристика 
В отличие от одноголосно исполняемых новоевропейских мелодий, так или иначе обрисовывающих или подразумевающих тональные функции, аутентичные произведения монодического склада не подразумевают гармонизации — закономерности их звуковысотной структуры современная наука объясняет имманентно, как правило, с позиций модальности. Таким образом, монодические сочинения — не то же самое, что одноголосные сочинения. В теории музыки монодия противопоставляется гомофонии и полифонии.

Монодической по складу была античная (древнегреческая и древнеримская) музыка. Монодичны песни европейских менестрелей — трубадуров, труверов и миннезингеров, древнейшие традиции богослужебного пения в христианской церкви: григорианский хорал, византийские и древнерусские распевы, средневековые паралитургические песни — итальянские лауды, испанские и португальские кантиги, одноголосные кондукты и лэ, все региональные формы восточного макамата (азербайджанский мугам, персидский дестгях, арабский макам и т.д.).

Монодия в музыке раннего барокко 
Словом «монодия», по аналогии с античной монодией, западные музыковеды начиная с первых десятилетий XX века называют сольное пение с инструментальным сопровождением (как правило, ограниченным цифрованным басом), то есть пьесы преимущественно гомофонного склада, которые наблюдаются в итальянской и немецкой музыке раннего барокко (приблизительно между 1600 и 1640 годами) — арии, мадригалы, мотеты, канцонетты и др. При этом сочинения указанных жанров для двух и трёх голосов, написанные в той же стилистике и в той же композиционной технике (использование basso continuo, преобладающий гомофонный склад, мажорно-минорная тональность, тактовая «акцентная» метрика и т.д.), что и сочинения для одного голоса, «монодиями» не называются.  

Для отличия монодического склада (одноголосия) от раннебарочной монодии (т.е. многоголосной музыки) в современном англоязычном музыкознании рекомендовано использовать разные термины: для артефактов первого типа — , для второго — . В русском языке термин «монофония» закрепился в лексиконе звукозаписывающей индустрии и в значении одноголосного склада музыковедами не используется.

Термин «монодический стиль» () вместо распространённого в описываемую эпоху «речитативный стиль» () по отношению к музыке Каччини, Пери и Монтеверди в 1647 году предлагал Дж.Б. Дони. Сами композиторы XVI—XVII вв. свои гомофонные пьесы «монодиями» не называли.

Монодия в филологии и литературоведении 
Словом «монодия» филологи-античники называют сольное пение (в отличие от хорового). Хотя этимологически такое употребление слова может быть оправдано, с точки зрения музыкальной  количество голосов (представляющих собой унисонные или октавные дублировки одного и того же голоса или партии музыкального инструмента) не определяет и не меняет специфику древнегреческой монодии как особой звуковысотной, ритмической, технико-композиционной системы.

В византийской литературе монодия также — «плач», произведение, посвящённое описанию трагического события в форме траурной оды, например, «Монодия на падение Константинополя» Иоанна Евгеника, «Монодия на павших в Фессалонике» Димитрия Кидониса.

Примечания

Литература и ссылки 
 Квятковский А. П. Поэтический словарь / Науч. ред. И. Роднянская. — М.: Сов. Энцикл., 1966
 Гаспаров М. Л. Древнегреческая хоровая лирика // Гаспаров М. Л. Об античной поэзии. Сб. статей. СПб.: Азбука, 2000, сс.9-37.
 
 Пожидаева Г. А. Традиция древнерусской монодии в песнопениях Типографского устава  //Древняя Русь. Вопросы медиевистики № 4 (2005), с. 80-102.

Музыкальные термины
Теория музыки
Склад